Аян — многозначный термин:

Реки 
 Аян — в Красноярском крае, приток Хеты.
 Аян — в Хакасии, приток Малого Абакана.
 Аян — в Хакасии, приток Тузахсуга.
 Аян (приток Таймуры)
 Аян (приток Витима)
 Аян (приток Калакана)
 Аян (приток Илимпеи)
 Аян (приток Подкаменной Тунгуски)
 Аян (верхний приток Нижней Тунгуски)
 Аян (средний приток Нижней Тунгуски)
 Аян (нижний приток Нижней Тунгуски)
 Аян (приток Верхнего Чунку)
 Аян (приток Оскобы)
 Аян (приток Итыкенды)
 Аян (приток Киткана)
 Аян (приток Салгира)

Населённые пункты 
 Аян — населённый пункт в России, Баунтовский эвенкийский район Бурятии.
 Аян — село в России на берегу бухты Аян, административный центр Аяно-Майского района Хабаровского края.
 Аян — исчезнувшее село, Симферопольский район Крыма.
 Аян — исчезнувшее село в Иране, 7 км от Сельмаса (Салмаста). В 1827 году население переселили в Армению в село Барцруни (Султанбек). В Аяне остаются развалины домов и церкви св. Богородицы.

Другое 
 Аян — озеро в России, на плато Путорана.
 Аян — бухта в Охотском море.
 Аян — мужское имя
 Аян — мусульманин, пользующийся авторитетом в своей общине.
 Аян — пивоваренный завод в республике Хакасия.
 Аян — источник в Крыму.